Yōko Maki ist der Name folgender Personen:

* Yōko Maki (Schriftstellerin) (1923–2000), japanische Schriftstellerin 
 Yōko Maki (Mangaka) (* 1981), japanische Mangaka
 Yōko Maki (Schauspielerin) (* 1982), japanische Schauspielerin